Il singolare del torneo di tennis Mordovia Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michail Kukuškin che ha battuto in finale Ivan Serheev 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Dudi Sela (semifinali)
 Adam Vejmelka (secondo turno)
 Denis Istomin (quarti di finale)
 Uros Vico (secondo turno)

 Ti Chen (primo turno)
 Konstantin Kravčuk (secondo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (quarti di finale)
 Mohamed Mamoun (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mordovia Cup 2007